Риу-Негру (микрорегион в штате Амазонас)
 Риу-Негру (микрорегион в штате Парана)